Гусейн Али Гюльбала оглы Гусейнов () — советский художник, член союза художников СССР, доцент, основатель и зав. кафедрой рисования и методики его преподавания Азербайджанского педагогического института, автор первых учебников по рисованию на азербайджанском языке для начальных классов в Азербайджане.

Один из основоположников монументального искусствa в Азербайджане. Был первым председателем секции монументального искусства.

Учился в Баку в Азербайджанском государственном художественном училище имени Азима Азимзаде, затем в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной

Был представлен на Государственную премию АзССР и на звание Заслуженного художника СССР.
Награждён Почетной Грамотой Верховного Совета АзССР. Был первым председателем секции декоративно-прикладного искусства Союза Художников АзССР.

Свояк кавалера Ордена Красной Звезды и Ордена Отечественной войны II степени — Рзаева Зейнала Аббас оглы (Аббасовича)

Примечания

Источники 
  учебники
  учебники

Художники Азербайджана
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Художники СССР
Члены Союза художников СССР